2727 км — остановочный пункт на главном ходе Транссибирской магистрали, в составе Западно-Сибирской железной дороги. Находится в Октябрьском округе Омска.
Располагается между обгонным пунктом Густафьево и о.п. 2725 км.

Выход на садовые товарищества.

Примечания

Ссылки 
 Расписание электричек по остановочному пункту 2727 км
 2727 км на карте 2Gis

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги